Сергей Владимирович Алексеев:
* Алексеев, Сергей Владимирович (1836—1893) — русский купец и меценат, отец К. С. Станиславского.
 Алексеев, Сергей Владимирович (род. 1994) — российский хоккеист.